Amtsgericht Sulz steht für:

 Amtsgericht Sulz u. W., ehemaliges deutsches Amtsgericht in der Gemeinde Sulz unterm Wald, heute Département Bas-Rhin, Frankreich
 Amtsgericht Sulz im Oberelsaß, ehemaliges deutsches Amtsgericht in der Stadt Sulz (Oberelsass), heute Département Haut-Rhin, Frankreich